George Ledyard Stebbins
Stebbins (Alasca)
2300 Stebbins
Ou ainda:
Batrachoseps stebbinsi

Desambiguações de sobrenomes